Durniewo () – nazwa toponimów w Rosji

 Durniewo – wieś w rejonie dzierżynskim obwodu kałuskiego
 Durniewo – wieś w rejonie dzierżynskim obwodu kałuskiego
 Durniewo – wieś w rejonie uljanowskim obwodu kałuskiego
 Durniewo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Durniewo – wieś w rejonie kurczatowskim obwodu kurskiego
 Durniewo – wieś w obwodzie moskiewskim
 Durniewo – wieś w obwodzie nowogrodzkim
 Durniewo – wieś w obwodzie orłowskim
 Durniewo – wieś w rejonie rżewskim obwodu twerskiego
 Durniewo – wieś w rejonie zubcowskim obwodu twerskiego
 Durniewo – wieś w obwodzie wołogodzkim

Strony ujednoznaczniające